Wybory parlamentarne na Ukrainie w 1990 roku
 Wybory parlamentarne na Ukrainie w 1994 roku
 Wybory parlamentarne na Ukrainie w 1998 roku
 Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2002 roku
 Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2006 roku
 Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2007 roku
 Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2012 roku
 Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2014 roku
 Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2019 roku